Weichsel bezeichnet:
 einen Fluss in Polen, siehe Weichsel
 eine polnische Stadt, siehe Wisła (Stadt)
 ein Steinobst, siehe Sauerkirsche
 eine Art Kirschbaum mit ungenießbaren Früchten, siehe Felsenkirsche
 eine Eiszeit, siehe Weichsel-Kaltzeit
 eine deutsche Heeresgruppe im Zweiten Weltkrieg, siehe Heeresgruppe Weichsel,
 ein Schiff, siehe Weichsel (Schiff, 1937)

Weichsel ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Oskar Weichsel (1835–1919), deutscher Reichsgerichtsrat
 Bruno Weichsel (1903–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Ferdinand Friedrich Weichsel (1788–1854), deutscher Jurist und Politiker
 Franz Weichsel, deutscher Politiker

Siehe auch:

 Aktion Weichsel